The Devil All the Time steht für:

 The Devil All the Time, Originaltitel des Romanes Das Handwerk des Teufels (Roman) von Donald Ray Pollock (2011)
 The Devil All the Time, Film von António Campos (2020)